Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rottermund
 Edward Rottermund
 Stefan Rottermund